Cook je časté anglické příjmení, doslova znamená kuchař. Má ale i další významy:

příjmení
 A. J. Cooková (* 1978) – kanadská herečka
 Bayley Alexander Cook viz Blaze Bayley
 Bill Cook (William Osser Xavier Cook, 1896–1986) – kanadský hokejista
 Edward Cook (1889–1972) – americký atlet
 Frederick Cook (1865–1940) – americký polárník
 Glen Cook (* 1944) – americký science fiction a fantasy spisovatel
 James Cook (1728–1779) – anglický mořeplavec, objevitel a výzkumník
 Junior Cook (1934–1992) – americký jazzový saxofonista
 Natalie Cooková (1975) – australská plážová volejbalistka
 Paul Cook (1956) – britský bubeník
 Quentin Leo Cook známý jako Fatboy Slim (* 1963) – britský hudebník
 Robin Cook (* 1940) – více osob
 Stephen Cook (* 1939) – americký informatik
 Stu Cook rodným jménem Stuart Alden Cook (* 1945) – americký baskytarista
 Thomas Cook (1808–1892) – anglický podnikatel a baptistický misionář
 Tim Cook (* 1960) – generální ředitel společnosti Apple

geografie
 Cookův ostrov, Nový Jižní Wales, Austrálie
 Mount Cook, nejvyšší hora Nového Zélandu
 Cookovy ostrovy, Nový Zéland
 Cookův ostrov, Jižní Sandwichovy ostrovy, součást Jižních Sandwichových ostrovů (Velká Británie)
 Cook County – název tří okresů ve Spojených státech amerických
 Cookův poloostrov, Nunavut, Kanada

jiné významy
 The Cook, film z roku 1918 s Fatty Arbucklem a Busterem Keatonem
 Cook (kráter), měsíční kráter
 Cookova vzdálenost, vzdálenost používaná ve statistice (skalární míra)
 Cookova–Levinova věta – věta v teorii složitosti tvrdící, že existuje NP-úplný problém

Podobné názvy 
 Cooke
 Cookham
 Cooktown

Anglická příjmení